Die Spielzeit 1951 war die 17. reguläre Spielzeit der zweithöchsten Spielklasse im Schweizer Feldhandball und gleichzeitig die sechste der 1. Liga. Sie war die letzte Saison der 1. Liga als zweithöchster Spielklasse, da sie ab der Saison 1952 von der Nationalliga B abgelöst wurde und fortan als dritthöchste Liga weiterbestand.

Modus 
In dieser Saison spielen 3 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit einem Heim- oder Auswärtsspiel um die 1. Liga-Meisterschaft und den Aufstieg. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist der Aufsteiger 1951.

Vorrunde

Ostschweiz

Ostschweiz I 
Bekannte Mannschaften:

Ostschweiz II

Regionalfinale 

Der BTV ST. Gallen stieg als Verlierer ebenfalls in die neu gegründete Nationalliga B 1952 auf.

Westschweiz

Zentralschweiz

Zentralschweiz I 
Bekannte Mannschaften:

Zentralschweiz II 
Bekannte Mannschaften:

Regionalfinale 

Der TV Kaufleute Basel stieg als Verlierer ebenfalls in die neu gegründete Nationalliga B 1952 auf.

Finalrunde

Rangliste

Spiele

Einzelnachweise 

51
Handballveranstaltung 1951
51